Ло́пиш (чаще — Ло́пеш; ) — португальская фамилия.

Известные носители 
 Лопиш, Карлуш (род. 1947) — португальский легкоатлет
 Лопиш ди Алмейда, Нуну Асиш (род. 1977) — португальский футболист, полузащитник
 Лопиш ди Секейра, Диогу (1465—1530) — португальский мореплаватель
 Кравейру Лопиш, Франсишку (1894—1964) — португальский военный деятель и политик
 Лопиш душ Сантуш, Антониу (1917—2009) — португальский военный и политический деятель
 Фернан Лопиш (солдат) (? — 1545) —  первый постоянный житель острова св. Елены

См. также 
 Лопеш
 Лопес